Джессика Коффил (; род. 30 марта 1976) — американская актриса, продюсер и певица.

Биография 
Джессика Коффил родилась в Детройте, штат Мичиган. Её отец — писатель, сценарист и продюсер, а мать — социальный работник.

Ещё во время учёбы в музыкальной школе Мичигана, которую она окончила со степенью бакалавра, Джессика работала певицей на круизном корабле и в джазовых клубах, а также выступала с несколькими музыкальными группами.

Карьера 
Впервые на большом экране Джессика появилась в фильме «Приезжие», где она исполнила роль дочери Стива Мартина и Голди Хоун. Джессика также снималась на ТВ, в частности, в сериале «Закон и порядок». В 2000 году Джессика сыграла в комедии «Дорожное приключение» и «Городские легенды 2» с Евой Мендес. После этих фильмов её заметили и предложили роль в фильме «День святого Валентина».

Джессика очень долго обучалась пению в стилях джаз, поп, блюз, а также театральному пению и классической западной музыке. Она владеет игрой на гитаре, пианино и перкуссии. В Индии она записала и выпустила альбом.

Джессика имеет сертификат инструктора по медитации и йоге. Она часто бывает в Индии и Перу, владеет несколькими языками, практикует народную медицину шаманов.

Фильмография

Ссылки 
 

Киноактрисы США
Выпускники Мичиганского университета
Выпускники Школы музыки, театра и танца Мичиганского университета